Os Cetartiodáctilos (Cetartiodactyla) são um clado que inclui os artiodáctilos e os cetáceos. Provavelmente relacionam-se aos grupos extintos dos Mesonychia e Arctocyonia, no clade Eparctocyonia.

Ligações externas 
 Skaphandrus.com Cetartiodactyla

Filogenia

Filogenia resumida 
└─o Cetartiodactyla
   └─o
     ├─o Tylopoda
     │ └─o Cameloidea
     └─o 
       ├─o Suoidea
       └─o
         ├─o Ruminantia
         └─o Cetancodonta
           ├─o Hippopotamoidea
           │
           └─o Cetacea

Filogenia ampliada 
└─o Cetartiodactyla
   ├─o Dichobunidae +
   ├─o Antiacodontidae +
   ├─o Homacodontidae +
   ├─o
   │ ├─o Poeprodon +
   │ └─o Achaenodon +
   └─o
     ├─? Anoplotheroidea +
     │ ├─o Dacrytheriidae +
     │ ├─o Anoplotheriidae +
     │ │ ├─o Robiaciinae +
     │ │ └─o Anoplotheriinae +
     │ └─o Cainotheriidae +
     │   ├─o Oxacroninae +
     │   └─o Cainotheriinae+
     └─o
       ├─? Entelodontidae +
       └─o
         ├─? Oreodontoidea ou Merycoidodontoidea +
         │ ├─o Agriochoeridae +
         │ └─o Oreodontidae ou Merycoidodontidae+
         │   ├─o Oreonetinae +
         │   └─o
         │     ├─o Leptaucheniinae +
         │     │ ├─o Leptaucheniini +
         │     │ └─o Sespiini +
         │     └─o
         │       ├─o Oreodontinae ou Merycoidodontinae +
         │       └─o
         │         ├─o Miniochoerinae +
         │         └─o
         │           ├─o Desmatochoerinae +
         │           └─o
         │             ├─o Promerycochoerinae +
         │             └─o
         │               ├─o Merychyinae +
         │               └─o
         │                 ├─o Eporeodontinae +
         │                 └─o
         │                   ├─o Phenacocoelinae +
         │                   └─o
         │                     ├─o Ticholeptinae +
         │                     └─o Merycochoerinae+
         ├─o Bunomerycidae +
         ├─o Tylopoda
         │ ├─o Xiphodontidae+
         │ └─o
         │   ├─o Protoceratidae +
         │   │ ├─o Leptotragulinae +
         │   │ └─o
         │   │   ├─o Leptoreodontinae +
         │   │   └─o
         │   │     ├─o Protoceratinae +
         │   │     └─o Synthetoceratinae+
         │   │       ├─o Synthetoceratini+
         │   │       └─o Kyptoceratini +
         │   └─o Cameloidea
         │     ├─o Oromerycidae +
         │     └─o Camelidae
         │       ├─? Miotylopus +
         │       └─o
         │         ├─o Poebrodontinae +
         │         └─o
         │           ├─o Poebrotheriinae +
         │           └─o
         │             ├─o Pseudolabinae +
         │             └─o
         │               ├─o Camelinae
         │               │ ├─o Protolabidini +
         │               │ └─o
         │               │   ├─o Lamini
         │               │   └─o Camelini
         │               └─o
         │                 ├─o Aepycamelinae +
         │                 └─o
         │                   ├─o Miolabinae +
         │                   └─o
         │                     ├─o Stenomylinae +
         │                     └─o Floridatragulinae +
         └─o 
           ├─o Suoidea
           │ ├─? Mixtotheriidae +
           │ ├─o Sanitheriidae +
           │ ├─o Cebochoeridae +
           │ ├─o Helohyidae +
           │ └─o
           │   ├─o Huaxiachoerus +
           │   ├─o Egatochoerus +
           │   └─o
           │     ├─o Siamochoerus +
           │     └─o
           │       ├─o Odoichoerus +
           │       └─o
           │         ├─o Tayassuidae
           │         │ ├─o Doliochoerinae +
           │         │ └─o Tayassuinae
           │         └─o Suidae
           │           ├─o Eocenchoerus +
           │           └─o
           │             ├─o
           │             │ ├─o Taucanamo +
           │             │ └─o
           │             │   ├─o Yunnanochoerus +
           │             │   └─o Schizochoerini +
           │             └─o
           │               ├─o Palaeochoerus +
           │               └─o
           │                 ├─o Hemichoerus +
           │                 ├─o Paradoxodonides +
           │                 ├─o Cainochoerus +
           │                 └─o
           │                   ├─o Hyotheriinae +
           │                   └─o
           │                     ├─o
           │                     │ ├─o Listriodontinae +
           │                     │ └─o Kubanochoerinae +
           │                     └─o
           │                       ├─o Miochoerus +
           │                       └─o
           │                         ├─o Tetraconodontinae +
           │                         └─o
           │                           ├─o Namachoerinae +
           │                           └─o Suinae
           │                             ├─o Suini
           │                             │   (ex: sanglier Sus scrofa)
           │                             └─o
           │                               ├─o Potamochoerini
           │                               └─o
           │                                 ├─o Hippohyini +
           │                                 └─o
           │                                   ├─o Babyrousini
           │                                   └─o Phacochoerini
           └─o
             ├─o Ruminantia
             │ ├─? Amphimerycidae +
             │ └─o
             │   ├─o Indomeryx +
             │   ├─o Hypertragulidae +
             │   ├─o Praetragulidae +
             │   └─o
             │     ├─o Tragulidae
             │     └─o
             │       ├─o Bachitheriidae +
             │       └─o
             │         ├─o Leptomerycidae +
             │         ├─? Archaeomerycidae +
             │         └─o
             │           ├─o Lophiomerycidae +
             │           └─o Pecora
             │             ├─o Gelocus +
             │             └─o
             │               ├─? Notomeryx +
             │               └─o
             │                 ├─o Prodromotherium +
             │                 └─o
             │                   ├─? Rutitherium +
             │                   ├─o Giraffoidea
             │                   │ ├─o Climacoceratidae +
             │                   │ └─o Giraffidae
             │                   │   ├─o Sivatheriinae +
             │                   │   └─o Giraffinae
             │                   │     ├─o Giraffini
             │                   │     └─o Palaeotragini
             │                   │       ├─o Paleotragina +
             │                   │       └─o Okapiina
             │                   └─o
             │                     ├─o Bovidae
             │                     │ ├─? Peleini
             │                     │ ├─o Antilopinae
             │                     │ │ ├─o Antilopini
             │                     │ │ └─o Neotragini
             │                     │ └─o
             │                     │   ├─o Caprinae
             │                     │   │ ├─o Caprini
             │                     │   │ └─o
             │                     │   │   ├─o Ovibovini
             │                     │   │   └─o Naemorhedini
             │                     │   └─o
             │                     │     ├─o Bovinae
             │                     │     │ ├─o Boselaphini
             │                     │     │ └─o
             │                     │     │   ├─o Bovini
             │                     │     │   └─o
             │                     │     │     ├─o Udabnocerini
             │                     │     │     └─o Tragelaphini
             │                     │     └─o
             │                     │       ├─o Hippotraginae
             │                     │       │ ├─o Reduncini
             │                     │       │ └─o Hippotragini
             │                     │       └─o
             │                     │         ├─o Cephalophinae
             │                     │         └─o Alcelaphinae
             │                     │           ├─o Aepycerotini
             │                     │           └─o Alcelaphini
             │                     └─o Cervoidea
             │                       ├─? Walangania †
             │                       └─o
             │                         ├─o Moschidae
             │                         │ ├─o Dremotheriinae †
             │                         │ └─o
             │                         │   ├─o Blastomerycinae †
             │                         │   └─o Moschinae
             │                         └─o
             │                           ├─o Antilocapridae
             │                           │ ├─? Merycodontinae +
             │                           │ └─o Antilocaprinae
             │                           │   ├─o Proantilocapra +
             │                           │   └─o
             │                           │     ├─o Ilingoceratini +
             │                           │     └─o
             │                           │       ├─o Antilocaprini
             │                           │       └─o Stockoceratini +
             │                           └─o
             │                             ├─o Palaeomerycidae †
             │                             │ ├─o Palaeomerycinae †
             │                             │ └─o
             │                             │   ├─o Aletomerycinae †
             │                             │   └─o Dromomerycinae †
             │                             │     ├─o Dromomerycini †
             │                             │     └─o Cranioceratini †
             │                             └─o
             │                               ├─o Hoplitomerycidae +
             │                               └─o Cervidae
             │                                 ├─o Hydropotinae
             │                                 └─o
             │                                   ├─o Muntiacinae
             │                                   │ ├─o Lagomerycini +
             │                                   │ └─o
             │                                   │   ├─o Dicrocerini+
             │                                   │   └─o Muntiacini
             │                                   └─o
             │                                     ├─o Odocoilinae
             │                                     │ ├─o Capreolini
             │                                     │ └─o
             │                                     │   ├─o Odocoileini
             │                                     │   └─o Alceini
             │                                     └─o Cervinae
             │                                       ├─o Pliocervini +
             │                                       └─o
             │                                         ├─o Megacerini +
             │                                         └─o Cervini
             └─o Cetancodonta
               ├─o Hippopotamoidea
               │ ├─o Raoellidae +
               │ └─o
               │   ├─o Anthracotheroidea +
               │   │ ├─o Anthracotheriidae +
               │   │ └─o Choeropotamidae +
               │   └─o Hippopotamidae
               │     ├─o Kenyapotaminae +
               │     └─o Hippopotaminae
               │
               └─o Cetacea

Laurasiatheria